Break bezeichnet:
 Break (Billard), Eröffnungsstoß einer Billardpartie
 Break – No Mercy, Just Pain!, deutscher Horrorfilm von Matthias Olof Eich (2009)
 Break (Musik), Pause in einem Musikstück
 Break (Tanzen), Stopp beim Tanzen
 Break (Karosseriebauform), frühe Karosseriebauform mit hinteren Längsbänken; später in Frankreich als Bezeichnung für einen Kombinationskraftwagen genutzt
 Break, eine schwere und hohe Kutsche, siehe Wagonette
 Break-Taste, englische Bezeichnung der Pause-Taste auf einer Computer-Tastatur
 einen Programmierbefehl zum Verlassen einer Schleife, siehe Abbruchbedingung oder auch Sprunganweisung
 die Folge, die ein Snookerspieler durchgehend am Tisch spielt, siehe Liste der Snooker-Begriffe#Break
 in einem Tennis- oder Darts-Match den Gewinn eines Spiels bei gegnerischem Aufschlag bzw. Anwurf

Siehe auch:
 BRK
 The Break
 Breck